Busenfreund steht für:

 besonders vertrauter Freund, siehe Freundschaft #Wortgeschichte
 Der Busenfreund, österreichischer Dokumentarfilm (1997)

Siehe auch: